1979 год в истории Канады.

Персоналии

Верховная власть 
 Глава государства (монарх) — королева Елизавета II (консорт — принц Филипп, герцог Эдинбургский)

Федеральное правительство 

 Генерал-губернатор — Жюль Леже, с 17 января — Эдвард Шреер
 Премьер-министр — Пьер Эллиот Трюдо, с 4-го июня — Джо Кларк

Премьер-министры 
 Премьер-министр Альберты — Питер Локхид
 Премьер-министр Британской Колумбии — Билл Беннетт
 Премьер-министр Манитобы — Стерлинг Лайон
 Премьер-министр Нью-Брансуика — Ричард Хатфилд
 Премьер-министр Ньюфаундленда и Лабрадора — Брайан Пекфорд
 Премьер-министр Новой Шотландии — Джон Бучанан
 Премьер-министр Онтарио — Билл Дэвис
 Премьер-министр Острова Принца Эдварда — Ангус Маклин
 Премьер-министр Квебека — Рене Левек
 Премьер-министр Саскачевана — Аллан Блейкни

События с датами 
 17 января — Эдвард Шрейер заменил Жюля Леже на посту Генерал-губернатора Канады
 1 февраля — в Оттаве начался первый ежегодный зимний фестиваль Винтерлюдия
 24 февраля — взрыв на каменноугольной шахте № 26 в Глейс-Бей (остров Кейп-Бретон, Новая Шотландия), погибло 12 шахтёров
 14 марта — выборы в Альберте: Питер Локхид набирает большинство голосов
 26 марта — Брайан Пекфорд становится премьер-министром Ньюфаундленда и Лабрадора, заменив Фрэнка Мурса
 3 мая — Ангус Маклин становится премьер-министром Острова Принца Эдуарда, заменив Беннетта Кэмпбелла
 22 мая —  Канадские федеральные выборы: победу одержала прогрессивно-консервативная партия во главе с Джо Кларком, но не смогла набрать абсолютного большинства
 4 июня — Джо Кларк становится шестнадцатым и самый молодым премьер-министром Канады
 5 сентября — первая канадская золотая монета поступила в продажу
 10 ноября — крушение поезда в Миссиссоге вызывает эвакуацию сотен тысяч человек
 13 декабря — правительство получило вотум недоверия, премьер-министр Канады объявил о досрочных федеральных выборах
 31 декабря — 42 человека погибли в новогоднюю ночь во время пожара в клубе Le Club Opemiska

Экономика 
В 1979 г. ВНП составил 264 миллиардов долларов (рост в неизменных ценах 2,9% против 3,4% в 1978 году). Увеличились частные инвестиции в экономику (на 10,4%). Особенно возросли капиталовложения в энергетику, строительство новых промышленных объектов. Потребительский спрос вырос на 2,3%, а расходы на жилищное строительство упали на 7,4%.

Индекс стоимости жизни увеличился почти на 9%. Инфляция стимулировалась, в частности, мероприятиями правительства по достижению самообеспеченности страны основными энергоносителями (прежде всего нефтью и газом). В этих целях активизировалась их разведка и добыча, в том числе за счёт повышения внутренних цен на нефть и нефтепродукты, что вело к росту издержек в энергоемких отраслях хозяйства.

Промышленность 

Объём промышленного производства увеличился на 5% против 4,2% в предшествующем году. Наибольший прирост отмечен в добывающей промышленности (7%) и электроэнергетике (6%). Рост цен на топливо стимулировал разведку и добычу нефти, урана, газа и угля. Были открыты новые крупные месторождения урана в Клафф-Лейк и Ки-Лейк (провинция Саскачеван), нефти в Хибернии и на Атлантическом шельфе в 300 км к востоку от острова Ньюфаундленд. Большое внимание уделялось освоению нетрадиционных источников энергии: тяжёлой нефти (Колд-Лейк) и битуминозных песков в провинции Альберта. Суммарные капиталовложения только на два этих проекта составили 11 миллиардов долларов.

По сравнению с 1978 годом значительно увеличилась добыча железной руды, цинка, урановых руд и калийных солей, в то время как добыча никеля, свинца и меди сократилась.
Выработка электроэнергии в 1979 году возросла, как и в предшествующем году, на 6 % и достигла 355 миллиардов киловатт-часов. Капиталовложения в эту отрасль составили 6,6 миллиардов долларов, а суммарные мощности электростанций Канады достигли 77,9 миллионов киловатт, то есть за год возросли на 7,6 миллионов киловатт. В октябре в провинции Квебек была введена в строй 1-я очередь гидроэнергетического комплекса «Джеймс-Бей» (общая мощность — 10 миллионов киловатт, объём капиталовложений 15,2 миллиардов долларов).

Сельское хозяйство 
Из-за относительно неблагоприятных погодных условий объём сельскохозяйственного производства сократился на 1,1 %. В то же время рост цен на зерно и некоторые другие виды продукции позволил канадским фермерам увеличить свои чистые доходы на 21,3 % (до 4,5 миллиардов долларов).

Транспорт 
Протяжённость автодорог в 1979 году — 876 тысяч километров, в том числе 709 тысяч километров дорог с твердым покрытием; железных дорог.— 59 тысяч километров. На 1 января 1979 года в Канаде насчитывалось 11,9 миллиона автомобилей, в том числе 10,2 легковых. Тоннаж морского флота — 4,2 миллиона тонн дедвейт.

Культура

Литература 
В 1979 году издано более 100 новых произведений англоязычной прозы. К наиболее значительным можно отнести романы «Лунные аттракционы» К. Блейза, «Все на витрине» Ш. Феслера, «Перекрестки» Б. Ламберта, «Зингер и я» Дж. Маклеода, «Второе чудесное лето Китти Малоун» М. Коэна, «Латакия» О. Томас, «Жизнь лицом к лицу с мужчиной» Маргарет Этвуд.

На французском языке вышли: сборник новелл «Чтобы выжить» С. Джэкоба, «Внебрачная беременность — все равно беременность» — первый роман известного квебекского драматурга М. Трамбле, «Призрак и двойник» И. Ривара, трёхтомный роман «Господин Мельвиль» В. Л. Больё и другие.

Поэзия: из вышедших работ на английском языке заслуживают внимания первая книга Э. Муре «Империя Йорк-стрит», книга стихов Д. Коулса «Годовщины», стихотворные сборники «Последствия» Р. Густафсона и «То, что падает с неба» И. Лейтона, «Выступление эквилибриста» Ф. Макнила, «Часослов» Д. Хелвига и «Боги» Д.Ли, «Мужчина для замужества и мужчина для похорон» С. Масгрейв, «Я учусь делать фокус с ножом» М. Ондапе.

На французском языке: вышли книги «Безумный девственный лес» Р. Жегейра, «Миграции» М. Беланже и «Невидимая земля» Ж. Сира.

Театр 
Из-за роста инфляции и уменьшения государственных субсидий ухудшилось положение канадских театров, что толкало большинство театральных трупп на постановку чисто развлекательных пьес. «Фестивальный театр Бернарда Шоу», ранее ставивший только пьесы Шоу и его современников, обратился к кассовым пьесам: была поставлена, например, «Большая охота» по пьесе венгерского драматурга Д. Хернади.
«Стратфордский фестиваль» остался верен в основном шекспировскому репертуару, включив в сезон 1978—79 годов 8 пьес Уильяма Шекспира и 2 пьесы современных канадских авторов. Большой интерес вызвал спектакль «Король Лир» с известным киноактёром и драматургом Питером Устиновым в главной роли.

Другим шекспировским спектаклем года, получившим широкий резонанс в стране, был «Гамлет» в постановке английской труппы Национального центра искусств в Оттаве (режиссёр Дж. Вуд) — своеобразная клоунада, время действия которой перенесено в 30-е годы XX века со всеми вытекающими отсюда атрибутами: радио, фотоаппараты, костюмы бизнесменов, серо-зелёные униформы штурмовиков и т. д.
Работающие при Национальном центре английская и французская труппы поставили за сезон 7 спектаклей, с которыми предприняли большие гастроли по 24 городам Канады. Помимо «Гамлета» успехом пользовались спектакли «Кони» Питера Шаффера, «Слуга двух господ» Карло Гольдони, «Мемуары» Д.Мюрелла (о Саре Бернар).

Современные канадские пьесы по-прежнему ставили маленькие театральные компании, среди которых 3 столичные труппы: Театр «Пингвин», «Тиэтр-2000» и «Грейт канейдиак тиэтр компани». Эти театры ставили пьесы М. Трамбле, Д. Феннарио и других канадских авторов.

Спортивные достижения Канады в 1979 году 
 3-4 февраля — на Чемпионате мира по скоростному бегу на коньках среди женщин, проходившем в Гааге (Нидерланды), С.Бурка завоевала бронзовую медаль
 17-18 февраля — на Чемпионате мира по скоростному бегу на коньках, проходившем в Инцеле (ФРГ), Гаэтан Буше завоевал серебряную медаль в спринтерском многоборье
 22 августа — 2 сентября — на Чемпионате мира по велосипедному спорту, проходившему в Амстердаме и Валкенбурге (Нидерланды) Г.Сайнглтон завоевал серебряную медаль в гите с места на дистанции 1000 метров
 1-14 октября — на Чемпионате мира по стендовой стрельбе в Монтекатини (Италия) в личном первенстве на траншейном стенде золотую медаль завоевала С.Нэтресс

Родились 

 8 января — Сара Полли, актриса, режиссёр и сценарист
 9 января — Дженни Джонсон, хоккеистка
 14 января — Ник Бойнтон, хоккеист
 21 февраля — Андре Нобл, актёр
 22 февраля — Джереми Уилкокс, волейболист
 4 апреля — Роберто Люонго, хоккеист
 17 апреля — Эрик Брюер, хоккеист
 1 июня — Крейг Олейник, актёр
 5 июня — Пит Вентц, музыкант
 2 июля — Джо Торнтон, хоккеист
 3 августа — Эванджелин Лили, актриса
 22 августа — Дженнифер Финниган, актриса
 15 сентября — Патрик Марло, хоккеист
 7 октября — Аарон Эшмор, актёр
 7 октября — Шон Эшмор, актёр
 21 ноября — Алекс Тангуэй, хоккеист

Умерли 

 9 мая — Сайрус Итон, банкир, бизнесмен и филантроп (р.1883)
 15 мая — Дора Мейвор Мур, актриса, преподаватель и режиссёр (р.1888)
 29 мая — Мэри Пикфорд, актриса (р.1892)
 16 августа — Джон Дифенбейкер, политик, премьер-министр Канады (р. 1895)
 24 ноября — Джон Роберт Картрайт, главный судья Верховного суда Канады (р.1895)

Примечания